Bermudes ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Bermudes (1874–1960), portugiesischer Bühnenautor, Sportschütze und Sportfunktionär 
 Johannes Bermudes († 1570), portugiesischer Militärarzt

Siehe auch:
 Bermúdez